Isosalo kan syfta på följande platser:

Finland 

 Isosalo (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Isosalo (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar